Knaupp ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Knaupp (1915–2006), römisch-katholischer Geistlicher und Generalvikar des Bistums Rottenburg
 Werner Knaupp (* 1936), deutscher Maler und Bildhauer